La Toruney  es una localidad de Santa Lucía, en el distrito de  Vieux Fort.

Demografía

Según censo 2001 contaba con 877 habitantes. La estimación 2010 refiere a 1005 habitantes.

Referencias 

Localidades de Santa Lucía